Вишне́вское () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

Население составляет 19 жителей (2006 год). Плотность населения — 107,95 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1919 году.

Село Вишневское находится примерно в 21 км к югу от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 137 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренного умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Основано в 1767 году и называлось с.Городок.Являлось одной из шести колоний,основанных колонистами из Германии.Колонии назывались Беловеж,по названию развалин города Белая Вежа.

Ссылки 
 Вишневское на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района